Världsmästerskap 1982 kan avse:

Formel 1-VM 1982
Roadracing-VM 1982
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1982
Världsmästerskapet i fotboll 1982
Världsmästerskapet i basket för herrar 1982
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1982
Världsmästerskapet i handboll för damer 1982
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1982
Världsmästerskapen i konståkning 1982
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1982
Världsmästerskapen i simsport 1982
Världsmästerskapen i skidorientering 1982
Världsmästerskapen i skidskytte 1982
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1982
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1982
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1982